Puebla – miasto w Meksyku
 Puebla – stan Meksyku
 Puebla F.C. – meksykański klub piłkarski